LDU steht für:
 Flughafen Lahad Datu, Malaysia (IATA-Code)
 Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, Vertriebenenverband

LdU steht für:
 Landesring der Unabhängigen, ehemalige politische Partei in der Schweiz
 Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Repräsentationsorgan der deutschsprachigen Volksgruppe in Ungarn

Siehe auch:
 Liga Deportiva Universitaria, Namensbestandteil mehrerer Fußballvereine

Abkürzung